Die Liste der Hauptstädte in Australien und Ozeanien zeigt die Hauptstädte aller Staaten von Australien und Ozeanien sowie, in Fett und Kursiv gesetzt, die Hauptstädte assoziierter, teilabhängiger und abhängiger Gebiete aus den Regionen Melanesien, Mikronesien und Polynesien.

Australien und Ozeanien
!